Le xian de Yingshan (英山) est une subdivision administrative de la province du Hubei en Chine ;
 Le xian de Yingshan (营山) est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine.

Homonymie de toponyme